

Geografia

Austria 
 Schützen am Gebirge – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Eisenstadt-Umgebung
 Deutsch Schützen-Eisenberg – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberwart